Пролета́рський провулок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь пролетаріату.

 Пролетарський провулок — провулок у місті Київ.
 Пролетарський провулок — провулок у місті Луганськ.
 3-й Пролетарський провулок — провулок у місті Одеса.

 Пролетарський провулок — колишня назва Народного провулку у місті Балаклія.
 1-й і 2-й Пролетарські провулки — колишня назва 1-го і 2-го Козацьких провулків у місті Бахмут.
 Пролетарський провулок — колишня назва Покровського провулку у смт Безлюдівка.
 Пролетарський провулок — колишня назва Чорноморського провулку у місті Березівка.
 Пролетарський провулок — колишня назва Мирного провулку у місті Білицьке.
 Пролетарський провулок — колишня назва Соборного провулку у смт Більмак.
 Пролетарський провулок — колишня назва Монастирського провулку у місті Богодухів.
 Пролетарський провулок — колишня назва Притвірського провулку у місті Боярка.
 Пролетарський провулок — колишня назва Західного провулку у смт Веселинове.
 Пролетарський провулок — колишня назва Покровського провулку у місті Верхньодніпровськ.
 Пролетарський провулок — колишня назва Гайдамацького провулку у місті Вінниця.
 1-й Пролетарський провулок — колишня назва 1-го Гайдамацького провулку у місті Вінниця.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Карбівничого у місті Вознесенськ.
 Пролетарський провулок — колишня назва Воскресенського провулку у місті Гола Пристань.
 Пролетарський провулок — колишня назва Гурянського провулку у місті Гуляйполе.
 Пролетарський провулок — колишня назва Галицького провулку у місті Дніпро.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Козака Мамая у місті Долинська.
 1-й Пролетарський провулок — колишня назва провулку Максима Залізняка у місті Житомир.
 2-й Пролетарський провулок — колишня назва Закам'янського провулку у місті Житомир.
 3-й Пролетарський провулок — колишня назва Садибного провулку у місті Житомир.
 Пролетарський провулок — колишня назва Монастирського провулку у місті Золотоноша.
 Пролетарський провулок — колишня назва Яблуневої вулиці у місті Кагарлик.
 Пролетарський провулок — колишня назва Затишного провулку у місті Кам'янка.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Симона Петлюри у смт Клавдієво-Тарасове.
 Пролетарський провулок — колишня назва 1-го Загребельного провулку у місті Кролевець.
 Пролетарський провулок — колишня назва Пасічного провулку у місті Лиман.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Михайла Вербицького у місті Люботин.
 1-й і 2-й Пролетарські провулки — колишня назва 1-го і 2-го Козацьких провулків у місті Малин.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Володимира Тимошенка у місті Мелітополь.
 Пролетарський провулок — колишня назва Чумацького провулку у місті Мерефа.
 Пролетарський провулок — колишня назва Дачного провулку у місті Миронівка.
 Пролетарський провулок — колишня назва Михайлівського провулку у місті Немирів.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Юрія Касима у місті Одеса.
 Пролетарський провулок — колишня назва Веселкового провулку у місті Охтирка.
 Пролетарський провулок — колишня назва Затишного провулку у місті Пирятин.
 Пролетарський провулок — колишня назва Квітневого провулку у смт Пісочин.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Родини Іваненків у місті Полтава.
 Пролетарський провулок — колишня назва Борисоглібського провулку у місті Путивль.
 Пролетарський провулок — колишня назва Гетьманського провулку у місті Скадовськ.
 Пролетарський провулок — колишня назва Солідарного провулку у місті Слов'янськ.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Свободи у місті Тальне.
 Пролетарський провулок — колишня назва Привітного провулку у смт Томаківка.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Тетяни Устинової у місті Харків.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Андрія Химка у місті Черкаси.
 Пролетарський провулок — колишня назва Лозуватського провулку у місті Шпола.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Олександра Непорожнього у місті Яготин.
 Пролетарський провулок — колишня назва провулку Неплюєва у смт Ямпіль.

Провулки